Le Vol du pingouin est le titre de plusieurs œuvres :
 Le Vol du pingouin,  de la saison 1 de la série télévisée Batman
 Le Vol du pingouin, documentaire de Jean-Yves Cousteau (1974)

Voir aussi 
 L'Envol du pingouin
 Le Pingouin vole bas